Генри Лабушер:

 Генри Лабушер (15 августа 1798 — 13 июля 1869) — английский политический деятель.
 Генри Лабушер (9 ноября 1831 – 15 января 1912) — английский политик, писатель, публицист.